Ел Миједо има више значења:

 Ел Миједо (Брисењас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Миједо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику